Conselho Soberano do Sudão é um órgão ou junta cívico-militar criada para governar a República do Sudão por 39 meses a partir de 20 de agosto de 2019, estabelecida pelo Projeto de Declaração Constitucional de agosto de 2019.  Nos termos do Artigo 10 (b) do Projeto de Declaração Constitucional, o Conselho é composto por cinco civis escolhidos pela aliança Forças de Liberdade e Mudança, cinco militares escolhidos pelo Conselho Militar de Transição e um civil selecionado por acordo. A presidência pelos primeiros 21 meses é de um membro militar, Abdel Fattah al-Burhan, e pelos 18 meses restantes a presidência deve ser de um membro civil, nos termos do Artigo 10 (c).  O Conselho Soberano é majoritariamente masculino, com apenas duas mulheres: Aisha Musa el-Said e Raja Nicola.  De acordo com o Artigo 19 do Projeto de Declaração Constitucional, os onze membros do Conselho Soberano não são elegíveis para concorrer nas eleições programadas para seguir o período de transição.

Referências

Governo do Sudão
Revolução Sudanesa